Feodora Dánská (Feodora Luisa Karolína Matylda Viktorie Alexandra Frederika Johana; 3. července 1910, Gentofte – 17. března 1975, Dolní Sasko) byla dánskou princeznou jako dcera prince Haralda a vnučka krále Frederika VIII.

Rodina 
Princezna Feodora se narodila 3. července 1910 ve venkovském domě Jægersborghus v Gentofte severně od dánského hlavního města Kodaně.

Byla prvorozeným dítětem prince Haralda Dánského, syna krále Frederika VIII. a Luisy Švédské. Její matkou byla Helena Adléta Šlesvicko-Holštýnsko-Sonderbursko-Glücksburská, dcera vévody Fridricha Ferdinanda Šlesvicko-Holštýnského a Karolíny Matyldy Šlesvicko-Holštýnsko-Sonderbursko-Augustenburské.

Manželství a potomci 
Feodora se 9. září 1937 na zámku Fredensborg na dánském ostrově Sjælland provdala za svého bratrance, prince Christiana ze Schaumburg-Lippe. Princ byl synem Bedřicha ze Schaumburg-Lippe a princezny Luisy Dánské, sestry Feodořina otce Haralda. Princ Christian byl hlavou mladší větve pánů z Lippe, která sídlila v Náchodě v Čechách.

Feodora měla s Christianem čtyři děti:

 Vilém ze Schaumburg-Lippe (* 19. srpna 1939)
 Valdemar ze Schaumburg-Lippe (19. prosince 1940 – 11. srpna 2020)
 Marie ze Schaumburg-Lippe (* 27. prosince 1945)
 Harald ze Schaumburg-Lippe (* 27. března 1948)

Princ Christian zemřel 13. července 1974, Feodora pak 17. března následujícího roku.

Tituly a oslovení 
 3. července 1910 – 9. září 1937: Její Výsost princezna Feodora Dánská
 9. září 1937 – 17. března 1975: Její Výsost princezna ze Schaumburg-Lippe, princezna dánská

Vývod z předků

Reference 

Dánské princezny
Glücksburkové
Narození 3. července
Narození v roce 1910
Narození v Gentofte
Úmrtí 17. března
Úmrtí v roce 1975
Úmrtí v Dolním Sasku
Ženy